Dibelius ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Dibelius (* 1959), deutscher Bankmanager
 Franz Dibelius (1847–1924), deutscher evangelischer Theologe
 Günther Dibelius (1923–2017), deutscher Maschinenbauingenieur
 Martin Dibelius (1883–1947), deutscher evangelischer Theologe
 Otto Dibelius (1880–1967), deutscher evangelischer Bischof
 Ulrich Dibelius (1924–2008), deutscher Musikkritiker, Publizist und Dozent
 Wilhelm Dibelius (1876–1931), deutscher Anglist